Флаг муниципального образования Гро́мовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 февраля 2006 года решением Совета депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение № 23 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2217.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Громовское сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага и его длины 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Громовское сельское поселение в жёлтом, белом, голубом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) главой, отделённой серебряным узким стропилом, — золотой идущий и обернувшийся лось, сопровождённый по сторонам двумя золотыми же букетами из трёх стеблей с соцветиями клевера, мятлика и тимофеевки; глава обременена тремя серебряными лётами».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Идущий золотой лось символизирует лесное хозяйство Громовского сельского поселения, представленного четырьмя лесничествами — Громовским, Ладожским, Мичуринским и Яблоневским.

Букет из соцветий клевера, мятлика и тимофеевки олицетворяет специализацию растениеводства на выращивании кормовых трав, развитие сельского хозяйства и наличие в Громовском сельском поселении ЗАО ПЗ «Красноармейский».

Стропило — символ исторического наследия волости — остатки городища Сванского Волочка, шведской крепости Тайпале (Улицкий шанец) и финских дотов так называемой «линии Маннергейма», расположенных на северном берегу реки Бурной.

Три серебряных лета в лазури — символ авиации.

Красный цвет — цвет Архангела Михаила.

Голубой цвет (лазурь) символизирует великодушие, честность, верность, небо, воздух.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, невинность, благородство, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, богатство, постоянство, а также христианские добродетели — вера, справедливость, милосердие.

Примечания 

Флаги с изображением лося
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением клевера